Donje Babine (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje
 Donje Babine (Sokolac), een plaats in de gemeente Sokolac in Bosnië-Herzegovina